Egmond peut faire référence à:

 Toponyme
 Egmond aan Zee, village des Pays-Bas
 Egmond, ancienne commune des Pays-Bas
 Egmond-Binnen, village des Pays-Bas
 Egmond aan den Hoef, village des Pays-Bas

 Personnalité
 Maison d'Egmond, ancienne famille des Pays-Bas
 Max van Egmond (1936-), musicien classique néerlandais
 Jacobus van Egmond (1908-1969), coureur cycliste néerlandais
 Emily van Egmond (1993-), joueuse de football néerlandaise

 Divers
 Egmond, entreprise néerlandaise de guitares fondé par Uilke Egmond (1879-1959).

Voir aussi 
  Edgmond, village britannique
 

Homonymie de patronyme